

Onomastica
Mehmet – forma turca del nome proprio di persona Maometto

Persone
 Mehmet I (1382-1421) – sultano dell'Impero ottomano dal 1413 al 1421
 Mehmet II o Maometto II (1432-1481) – sultano dell'Impero ottomano dal 1451 al 1481
 Mehmet III (1566-1603) – sultano dell'Impero ottomano dal 1595 al 1603
 Mehmet IV (1642-1693) – sultano dell'Impero ottomano dal 1648 al 1687
 Mehmet V (1844-1918) – sultano dell'Impero ottomano dal 1909 al 1918
 Mehmet VI o Maometto VI (1861-1926) – sultano dell'Impero ottomano dal 1918 al 1922
 Billy Mehmet – calciatore irlandese

Pagine correlate 

Mehmed